Wurmitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wurmitzer (* 1943), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Mario Wurmitzer (* 1992), österreichischer Autor und Dramatiker